Der Name Stachelgespenstschrecke ist als deutscher Name für folgende Gespenstschrecken zu finden:

 Dorngespenstschrecke (Eurycantha calcarata), auch Neuguinea Riesengespenstschrecke
 Kleine Dornschrecke (Aretaon asperrimus), auch Dornige Gespenstschrecke